Țurcanu este un nume de familie, care se poate referi la:

 Peneș Curcanul, pe numele real Constantin Țurcanu erou al Războiului de Independență din 1877
 Andrei Țurcanu (n. 1948), critic și istoric literar, educator, poet și publicist basarabean
 Cristian Țurcanu (n. 1982), operator imagine de film, fotograf și timpanist român
 Eugen Țurcanu (1925-1954), deținut politic și torționar implicat în experimentul Pitești
 Florin Țurcanu (n. 1967), istoric român contemporan
 Ion Țurcanu (n. 1946), istoric din Republica Moldova
 Louis Țurcanu, medic pediatru român
 Viorica Țurcanu, floretistă română
 Valeriu Țurcanu (n. 1958), dramaturg și scenarist din Republica Moldova

Vezi și 
 Țurcan (nume de familie)
 Turcu (dezambiguizare)

Nume de familie românești
Nume proprii